het dempen van een mechanische trilling, zie Demping
 het verminderen van geluid, zie Geluidsabsorptie
 een eigenschap van een eindtrap van een versterker, zie Dempingsfactor (luidspreker)